4 wzniesienia:
 Barania Góra (1220 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląskim, położony w woj. śląskim, na granicy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego
 Barania Góra (427 m n.p.m.) – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, położone w woj. świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Strawczyn
 Barania Góra (369 m n.p.m.) – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej
 Barania Góra (217,4 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Bytowskim, położone w woj. zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów

2 rezerwaty przyrody:
 Barania Góra – rezerwat przyrody w woj. śląskim
 Barania Góra – rezerwat przyrody w woj. świętokrzyskim

Zobacz też 
 Barania Kopa, Barania Grań, Barania Kotlina, Barania Baszta, Mała Barania